Генюшас () — семья литовских музыкантов:
 Генюшас, Римас (1920—2012) — литовский дирижёр и пианист. Его дети:
 Генюшас, Пятрас (род. 1961) — литовский пианист.
 Генюшас, Юлиус (род. 1962) — литовский дирижёр.
 Генюшас, Лукас (род. 1990) ― российский пианист литовского происхождения, сын Пятраса Генюшаса.
 Генюшене, Анна Владимировна (род. 1991) ― российская пианистка, жена Лукаса Генюшаса.

Другие 
 Генюшас, Альгис Томас (род. 1932) — литовский литературовед, доктор гуманитарных наук.
 Генюшас, Юозас (1892—1948) — литовский драматург.